Лузки (, ) — многозначный топоним в Подляшье (Польша):

 Лузки () — село в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Лосицкий повят, Лосице (гмина).
 Лузки () — село в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Соколувский повят, Яблонна-Ляцка (гмина).
 Лузки — село в Польше, входит в Люблинское воеводство, Бяльский повят, Дрелюв (гмина).